31431 Cabibbo – asteroide della fascia principale
 Matrice di Cabibbo–Kobayashi–Maskawa – matrice utilizzata nella fisica delle particelle

Persone 

 Joseph Cabibbo – wrestler siriano
 Nicola Cabibbo –  fisico italiano